

Pessoas
Monet Mazur
Claude Monet - pintor impressionista francês, por vezes confundido com outro pintor francês, Édouard Manet
Daniella Monet

Outros
6676 Monet
Monet (revista)

Desambiguação